Setge d'Oriola (1145) durant la Revolta contra els almoràvits (1144-1147)
 Setge d'Oriola (1364) durant la Guerra dels Dos Peres